Geselschap ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Geselschap (1814–1878), deutsch-niederländischer Maler
 Friedrich Geselschap (1835–1898), deutscher Maler